Агапов Борис Миколайович — радянський військовик, російський політик.
 Агапов Іван Валерійович (* 1965) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист Російської Федерації.
 Агапов Микола Юрійович — український футболіст, нападник чернігівського футбольного клубу «Десна».
 Агапов Олександр Леонідович (1987—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Агапов Сергій Васильович — директор Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Слов'янська, заслужений лікар України.
 Агапов Юрій Георгійович (1938—2000) — радянський футболіст, нападник.

Примітки